Grünten steht für

 Grünten (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Grünten (Roßhaupten), Ortsteil der Gemeinde Roßhaupten, Landkreis Ostallgäu, Bayern

 den Grünten, ein 1738 m hoher Berg im Allgäu mit dem dort stehenden Sender Grünten